Address Resolution Protocol (ARP) — protocolo
 Hans Arp — pintor e poeta alemão
 Arp (Texas) — cidade no Texas, Estados Unidos
NGC 520 ou Arp 157 — galáxia
NGC 1569 ou Arp 210 — galáxia

Desambiguação